Private Lives est le nom original de la pièce de théâtre Les Amants terribles écrite par Noël Coward en 1930.
 Private Lives est le nom original de Vies privées, film américain réalisé par Sidney Franklin, sorti en 1931.
 Private Lives, téléfilm britannique diffusé en 1939.
 Private Lives, téléfilm britannique de John Gorrie diffusé en 1976.
 Private Lives (Relations virtuelles) est le nom du quinzième épisode de la saison 6 de .